
Molekulska formula -{C24H30N2O2}- se može odnositi na:

 Doksapram
 Desmethylmoramide